Reise in den Tod steht für:

 Nachtschicht – Reise in den Tod, deutscher Fernsehfilm von Lars Becker (2011)
 Alternativtitel für Im Innern des Wals, deutsches Roadmovie von Doris Dörrie (1985) 
Tatort: Die Reise in den Tod, Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort (1996)